Кудричи — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Кудричи — деревня в Пинском районе Брестской области.
 Кудричи — деревня в Берестовицком районе Гродненской области.
 Кудричи — деревня в Мстиславском районе Могилёвской области.